Serra de água - engenho industrial para serrar madeira usada antigamente na Ilha da Madeira, Portugal
 Serra de Água (Ribeira Brava) - freguesia da Ilha da Madeira, Portugal
 Serra de Água de Pau - na ilha de São Miguel, Açores, Portugal

Serra de Água é também o nome de um sítio da freguesia da Calheta, Madeira, Portugal

Desambiguações de topônimos